Zelovo (gmina Muć) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Muć
 Zelovo (miasto Sinj) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Sinj